Scarecrow — девятый студийный альбом американского кантри-певца Гарта Брукса, выпущенный 13 ноября 2001 года. Диск дебютировал на первом месте американского хит-парада Billboard 200 (8-й раз в карьере Брукса), а также возглавил кантри-чарт Top Country Albums (11-й раз). По итогам года диск стал вторым лучшим кантри-альбомом года в США (Country Albums Year End) и 13-м лучшим диском в общем итоговом хит-параде альбомов года в США. В итоге он был сертифицирован как 5-кр. платиновый Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний (RIAA) в США и назван альбомом-бестселлером 2002 года Канадской ассоциацией кантри-музыки (Canadian Country Music Association Awards), став платиновым в Канаде.

Список композиций 
 «Why Ain’t I Running» (Kent Blazy, Tony Arata, Garth Brooks) — 4:32
 «Beer Run (B Double E Double Are You In?)» (Kim Williams, Amanda Williams, Keith Anderson, George Ducas, Blazy) — 2:28
 дуэт с Джорджем Джонсом
 «Wrapped Up in You» (Wayne Kirkpatrick) — 4:42
 «The Storm» (Blazy, K. Williams, Brooks) — 4:37
 «Thicker Than Blood» (Jenny Yates, Brooks) — 2:53
 «Big Money» (Shawn Camp, Randy Hardison, Wynn Varble) — 3:59
 «Squeeze Me In» (Delbert McClinton, Gary Nicholson) — 3:30
 дуэт с Тришой Йервуд
 «Mr. Midnight» (J.R. Cobb, Buddy Buie, Tom Douglas) — 4:03
 «Pushing Up Daisies» (John Hadley, Kevin Welch, Gary Scruggs) — 4:18
 «Rodeo or Mexico» (Bryan Kennedy, Paul Kennerley, Brooks) — 4:22
 «Don’t Cross the River» (Dan Peek) — 4:05
 «When You Come Back to Me Again» (тема к фильму Frequency) (Yates, Brooks) — 4:44

Участники записи 
По материалам буклета CD:
 ударные и перкуссия: Milton Sledge («Wrapped Up In You»: Sam Bacco; «Thicker Than Blood», «Squeeze Me In» и «Don’t Cross The River» Percussion: Sam Bacco; «Rodeo or Mexico» Additional Percussion: Sam Bacco)
 бас-гитара: Mike Chapman («Wrapped Up In You»: Jimmie Lee Sloas)
 акустическая гитара: Mark Casstevens («Wrapped Up In You»: Wayne Kirkpatrick, «Don’t Cross The River»: Pat Flynn)
 электрогитара: Chris Leuzinger
 слайд-гитара: Bruce Bouton
 скрипка: Rob Hajacos («Wrapped Up In You» и «Don’t Cross The River»: Jimmy Mattingly)
 клавишные: Bobby Wood
 аккордеон: Joey Miskulin
 гармоника: Terry McMillan
 банджо: Béla Fleck
 мандолина: Sam Bush
 добро: Jerry Douglas

Позиции в чартах 
Scarecrow дебютировал на № #1 oв США (Billboard 200), став там 8-м чарттоппером Брукса, а также возглавил Top Country Albums, став там 11-м лидером кантри-чарта. В январе 2006 года диск Scarecrow был сертифицирован 5-кр. платиновым Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний (RIAA) в США.

Чарты

Продажи и сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Гарта Брукса
Альбомы Capitol Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Кантри-альбомы